Czopor – polskie nazwisko. Według danych na początku lat 90. XX wieku nazwisko to nosiło 366 polskich obywateli.

Osoby noszące nazwisko Czopor:
 Maciej Czopor (ur. 2004) – polski szachista, mistrz FIDE od 2021 roku.
 Mateusz Czopor (1862–1936) – polski samorządowiec, szambelan papieski.

Przypisy